Massenzio ist der Name von

 Massenzio (Patriarch) († 837) Patriarch von Venedig
 Domenico Massenzio (1586–1657), italienischer Komponist
 Marcello Massenzio (* 1942), Italiener
 Mike Massenzio (* 1982), US-amerikanischer Kampfsportler